Mary Robinson peut désigner :
 Mary Robinson, née Darby, (1757-1800), poète et femme de lettres anglaise ;
 Mary Robinson (née en 1944), première femme président d'Irlande ;
 Mary Robinson (1955-), femme politique britannique.